Альдо Рустичини (Aldo Rustichini) — профессор экономики в университете Миннесоты. Член Эконометрического сообщества (2004) и Совета по теории игр. Рустичини — младший редактор некоторых международных журналов (Journal of Mathematical Economics, Games and Economic Behavior, PLOS One). Он координирует и руководит несколькими исследовательскими группами в США, Великобритании (Кембриджский университет) и Италии (Университет Боккони). Его исследовательские интересы — это поведенческая экономика, теория игр, экспериментальная экономика и нейроэкономика.

Образование 
Рустичини имеет степень бакалавра искусств. Получил степень магистра философии в Университете Флоренции (Италия) в 1977 году, степень магистра экономики в Манчестерском университете (Великобритания) в 1980 году, а также степень доктора математических наук в Университете Миннесоты в 1987 году.

Карьера 
1987—1989 — Постдокторантура в AT&T Bell Laboratories

1987—1988 — Доцент, департамент экономики, университет Висконсина

1989—1992 — Доцент, департамент экономики, Северо-Западный университет

1991—1992 — CORE (UCL, Louvain La Neuve) и IGIER, Милан

1992—1993 — Доцент факультета экономики Нью-Йоркского университета

1993—1996 — Профессор экономики, CORE, Католический университет Лувена

1996—1999 — Профессор-исследователь микроэкономики, CentER, Тилбургский университет

1999—2000 — Профессор экономики экономического факультета Бостонского университета

2000—2006 — Профессор экономики, факультет экономики Миннесотского университета

2007—2009 — Профессор политической экономии экономического факультета Кембриджского университета

с 2009 — Профессор экономики факультета экономики Миннесотского университета

Исследования

Социальная справедливость и заслуги 
Одна из тем исследования Рутичини — то, как люди ценят справедливость (к примеру, равенство возможностей и результатов) и заслуги (то есть насколько они и другие заслуживают то, что имеют).

Счастье и доход 
Рутичини провёл исследование о том, влияет делают ли деньги людей счастливыми. Он пришёл к выводу, что чем больше у человека денег, тем больше у него проблем. Он говорит, что деньги — это хорошо, но зарабатывать их совсем не легко. Автор задаётся вопросом, действительно ли счастье — это то, что заставляет общество двигаться. Он предполагает, что если бы нам пришлось полагаться на погоню за счастьем, мы бы до сих пор занимались охотой и собирательством.

Рациональность эмоций 
В исследовании «Why Blame?» Гардал, Миллер и Рустичини приходят к выводу, что эмоции рациональны. Они изучали последствия выбора, который за них делают другие люди и обнаружили, что они винят этих людей (меньше платят), даже если ясно, что ответственность за результат не лежит на них. Авторы пишут, что люди возлагают ответственность на человека не для того, чтобы показать, что в текущей ситуации он мог бы поступить иначе, а для того, чтобы изменить его. Это называется рациональностью обвинения.

История с детскими садами 
Гнизи и Рустичини в статье «A Fine is a Price», 2000, для решения проблемы опоздания в детских садах, ввели в некоторых детских садах штрафы за опоздание. Эти штрафы действовали примерно 2,5 месяца, потом их отменили без предупреждения. авторы пришли к следующим результатам:

 Количество опозданий родителей за детьми увеличилось после внедрения штрафных санкций;
 Количество опозданий не вернулось на прежний уровень после отмены штрафных санкций;
 Авторы решили, что штрафы были восприняты родителями, как плата за опоздание.

Публикации

Теория принятия решений, экспериментальная экономика и нейроэкономика 
 Aldo Rustichini, Behavioral Economics: A Critical Assessment, in The State of the Mind, Alan Kirman and Miriam Teschl, The state of the Mind: Proceeding of the OECD Confer- ence on Behavioral Economics.
 Nadge Bault, Giuseppe di Pellegrino, Martina Puppi, Galle Opolczynski, Alessia Monti, Davide Braghittoni, Florence Thibaut, Aldo Rustichini, and Giorgio Coricelli, Dissociation between Private and Social Counterfactual Value Signals Following Ventromedial Prefrontal Cortex Damage, Journal of Cognitive Neuroscience
 Amanda R. Rueter, Samantha V. Abram, Angus W. MacDonald III, Aldo Rustichini, Colin G. DeYoung, The Goal Priority Network as a Neural Substrate of Conscientiousness, Human Brain Mapping, forthcoming
 Eugenio Proto, Aldo Rustichini, Andis Sofianos, Intelligence, Personality and Gains from Cooperation in Repeated Interactions, Journal of Political Economy, 2018, forthcoming
 Aldo Rustichini, Katherine E. Conen, Xinying Cai, Camillo Padoa-Schioppa, Optimal cod- ing and neuronal adaptation in economic decisions, Nature (Communications), 2017
 Gary Charness, Aldo Rustichini, Jeroen van de Ven, Self-confidence and Strategic Behavior, Experimental Economics, 21, 72?98, 2017
 Luigi Guiso, Aldo Rustichini, What drives women out of management? The joint role of testosterone and culture, European Economic Review, forthcoming
 Gary Charness, Aldo Rustichini, Jeroen van der Ven, Self-confidence and Strategic Behav- ior, Experimental Economics, 2017
 Gary Charness, Luca Rigotti, Aldo Rustichini, Social surplus determines cooperation rates in the one-shot prisoner’s dilemma, Games and Economic Behavior, 100, 113—124, 2016
 Carlos Cueva, Edward Roberts, Tom Spencer, Nisha Rani, Michelle Tempest, Philippe Tobler, Joe Herbert, Aldo Rustichini, Testosterone administration does not affect men’s rejections of low ultimatum game offers or aggressive mood, Hormones and Behavior, 87, 1-7, 2017
 Aldo Rustichini, Colin DeYoung, Jon E. Anderson, Stephen Burks, Toward the integration of personality theory and decision theory in explaining economic behavior: An experimental investigation, Journal of Behavioral and Experimental Economics, 64, 122—137, 2016
 Chiara Rapallini, Aldo Rustichini, Elective affinities matter as much as ethnicity in multi- ethnic schools, Journal of Economic Behavior & Organization, 131, A, 243—262, 2016
 Aldo Rustichini, William G. Iacono, Matt McGue, The Contribution of Skills and Family Background to Educational Mobility, Scandinavian Journal of Economics, 119, 1, 148—177, 2016
 Grazioplene, Rachael G.; Chavez, Robert S.; Rustichini, Aldo; DeYoung, Colin G. White matter correlates of psychosis-linked traits support continuity between personality and psy- chopathology, Journal of Abnormal Psychology, 125, 8, 1135—1145, 2016
 Claudia Civai, Daniel Hawes, Colin DeYoung, Aldo Rustichini, Intelligence and Extraver- sion in the neural evaluation of delayed rewards, Journal of Research in Personality, 61, 99-108, 2016
 Aldo Rustichini, Morality, Policy and the Brain, Journal of Economic Literature, forthcom- ing.
 Aysu Okbay et al., Genome-wide association study identifies 74 loci associated with edu- cational attainment, Nature, 533, 539—542, 2016
 Piotr Evdokimov, Aldo Rustichini, Forward Induction: Thinking and Behavior, Journal of Economic Behavior & Organization, 128, 195—208, 2016
 Claudia Civai, Daniel R. Hawes, Colin G. DeYoung, Aldo Rustichini, Intelligence and Ex- traversion in the neural evaluation of delayed rewards, Journal of Research in Personality, 61, 99-108, 2016
 Matt McGue, Aldo Rustichini, and William G. Iacono, Cognitive, Non-Cognitive and Fam- ily Background Contributions to College Attainment: a behavioral genetic perspective, Journal of Personality, 85, 1, 65-78, 2017
 Aldo Rustichini, The role of intelligence in economic decision making, Current Opinion in Behavioral Sciences, 5, 32-36, 2015
 Carlos Cueva, Aldo Rustichini, Is financial instability male driven? Gender and cognitive skills in experimental asset markets, Journal of Economic Behavior and Organization, 119, 330—344, 2015
 Carlos Cueva, R. Edward Roberts, Tom Spencer, Nisha Rani, Michelle Tempest, Philippe N. Tobler, Joe Herbert and Aldo Rustichini, Cortisol and testosterone increase financial risk taking and may destabilize markets, Nature Scientific Reports, 2015
 Aldo Rustichini and Camillo Padoa-Schioppa, A neuro-computational model of economic decisions, Journal of Neurophysiology 114, 1382—1398, 2015
 Andrea Cavallo, Ovidiu Lungu, Cristina Becchio, Caterina Ansuini, Aldo Rustichini, Lu- ciano Fadiga, When gaze opens the channel for communication: Integrative role of IFG and MPFC, NeuroImage, 119, 63-69, 2015
 Rachael G. Grazioplene, Sephira G. Ryman, Jeremy R. Gray, Aldo Rustichini, Rex E. Jung and Colin G. DeYoung, Subcortical Intelligence: Caudate Volume Predicts IQ in Healthy Adults, Human Brain Mapping 36, 1407—1416, 2015
 Eugenio Proto, Aldo Rustichini, Life satisfaction, income and personality, Journal of Eco- nomic Psychology, 48, 17-32, 2015
 Simone Cerreia Vioglio, Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci and Aldo Rustichini. (2015), The Structure of Variational Preferences, Journal of Mathematical Economics, 57, 12-19, 2015
 Melissa Kenig, Itai Sher, Aldo Rustichini, Children’s Strategic Theory of Mind, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111,37, 13307-13312, 2014
 Scott Adams, Niloy Bose, Aldo Rustichini, How different are smokers? An analysis based on personal finances, Journal of Economic Behavior and Organization, 107, A, 40-50, 2014
 Burks, S.V., Lewis, C., Kivi, P., Wiener, A., Anderson, J.E., Goette, L., DeYoung, C., Rus- tichini, A., Cognitive Skills, Personality, and Economic Preferences in Collegiate Success, Journal of Economic Behavior and Organization, 115, 30-44, 2015
 Marie Claire Villeval, Aldo Rustichini, Moral hypocrisy, power and social preferences, Jour- nal of Economic Behavior and Organization, 107, A, November 2014, 1024
 Rustichini, Aldo and Paolo Siconolfi, Dynamic Theory of Preferences: habit Formation and taste for variety, Journal of Mathematical Economics. 55, 55-68, 2014
 Maccheroni, F., Marinacci, M. Rustichini, A., Pride and Diversity in Social Economies, AEJ Micro, 6, 4, 237—271
 Rustichini, Aldo and Alexander Vostroknutov, Merit and Justice: An Experimental Anal- ysis of Attitude to Inequality, PLOS One, December 2014.
 Camillo Padoa-Schioppa Aldo Rustichini, Rational attention and Adaptive Coding: a Puz- zle and a Solution. American Economic Review Papers and Proceedings, May, 2014.
 Daniel R. Hawes, Colin G. DeYoung, Jeremy R. Gray, Aldo Rustichini, Intelligence mod- erates neural responses to monetary reward and punishment, Journal of Neurophysiology, 111, 9, 1823—1832, 2014.
 Proto, E. and Rustichini, A., A reassessment of the Relationship between GDP and Life Satisfaction, PLOS One, 8, 11, 2013
 Cerreia-Vioglio, S., Maccheroni, F., Marinacci, M. Rustichini, A. Niveloids and Their Ex- tensions: Risk Measures on Small Domains, Journal of Mathematical Analysis and Appli- cations, 413, 1, 2014, 343—360
 Gurdal, Y., Miller, J., Rustichini, A., Why Blame?, (2013), Journal of Political Economy, 121, 6, 1205—1247
 Rietveld, N. et al., GWAS of 126,559 Individuals Identifies Genetic Variants Associated with Educational Attainment, Science, May 2013
 Dickhaut, J., Smith, V. Xin, B. Rustichini, A., Human Economic Choice as Costly Infor- mation Processing, Journal of Economic Behavior and Organization, 94, 206—221, 2013
 Stephen Burks, Jeff Carpenter, Lorenz Goette, Aldo Rustichini, Overconfidence and Social Signaling, Review of Economic Studies, 80, 3, 949—983, 2013
 Claudia Civai, Carlo Crescentini, Aldo Rustichini, Raffaella Rumiati; Equality versus self- interest in the brain: Differential roles of anterior insula and medial prefrontal cortex, NeuroImage, (2012)
 Jon Anderson, Stephen V. Burks, Jeffrey Carpenter, Lorenz Gtte,Karsten Maurer, Daniele Nosenzo, Ruth Potter, Kim Rocha, Aldo Rustichini, Self-selection and variations in the laboratory measurement of other-regarding preferences across subject pools: evidence from one college student and two adult samples, Experimental Economics, 16, 2, 170—189, 2012
 Stephen V. Burks, Jeffrey Carpenter, Lorenz Gtte, Aldo Rustichini; Which measures of time preference best predict outcomes: Evidence from a large-scale field experiment, Journal of Economic Behavior & Organization 84, 308—320, 2012
 Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci, Aldo Rustichini, Social Decision Theory: Choosing within and between Groups, The Review of Economic Studies, 79, 1591—1636, 2012,
 Daniel R. Hawes, Alexander Vostroknutov and Aldo Rustichini, Experience and abstract reasoning in learning backward induction, Frontiers in Neuroscience
 Jaroslaw Grygolec, Giorgio Coricelli and Aldo Rustichini, Positive Interaction of Social Comparison and Personal Responsibility for Outcomes, Frontiers in Psychology, 3, 25, 2012
 Nadege Bault, Matheus Joffily, Aldo Rustichini, Giorgio Coricelli, Medial prefrontal cortex and striatum mediate the influence of social comparison on the decision process, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, September 20, 2011, 108, 38 16044-16049, 2011
 Alexander Vostroknutov, Philippe Tobler, Aldo Rustichini, Causes of social reward differ- ences encoded in human brain, The Journal of Neurophysiology, 107, 5, 1403—1412, 2012
 Pablo Braas-Garza, Aldo Rustichini, Organizing Effects of Testosterone and Economic Be- havior: Not Just Risk Taking., PLOSOne,6, 12, 2011
 Gary Charness, Aldo Rustichini, Gender differences in cooperation with group membership reference, Games and Economic Behavior, 72, 77-85, 2011
 Ifat Levy, Jason Snell, Amy Nelson, Aldo Rustichini, and Paul Glimcher, The neural rep- resentation of subjective value under risk and ambiguity, Journal of Neurophysiology, 103, 1036—1047, 2010
 Uri Gneezy, Aldo Rustichini, Alexander Vostroknutov, Experience and Insight in the Race game, Journal of Economic Behavior and Organization, 75, 144—155, 2010
 Aldo Rustichini, Neuroeconomics: what have we found, and what should we search for, Current Opinions in Neurobiology, 19, 672—677, 2009
 John Dickhaut, Aldo Rustichini, and Vernon Smith, A Neuroeconomic theory of the decision process Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 106, 52, December 29, 22145- 22150, 2009
 Stephen Burks, Jeff Carpenter, Lorenz Goette, Aldo Rustichini Cognitive Skills Affect Economic Preferences, Social Awareness, and Job Attachment, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 106, 19, May 12, 7745-7750, 2009
 Aldo Rustichini, Decision Making and Equilibria, Synthese, 187, 293—304, 2009
 Giorgio Coricelli, Aldo Rustichini Counterfactual Thinking and Emotions: Regret and Envy Learning , Philosophical Transactions of the Royal Society, B, 2009
 Johnson, M. Aldo Rustichini, Angus MacDonald, Suspicious personality predicts behavior on a social decision-making task, Personality and Individual Differences, 47, 1, 30-35, 2009
 Giorgio Coricelli Aldo Rustichini Reward-based emotions: affective evaluation of outcomes and regret learning, Handbook of Emotions, 2009.
 Aldo Rustichini, Is there a Method of Neuroeconomics? American Economic Review: Microeconomics, 1,2, 48-59, 2009
 John Coates, Mark Gurnell, Aldo Rustichini, Second to fourth digit ratio predicts success among high-frequency financial traders, Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 2, January 13, 623—628, 2009
 Nadege Bault, Giorgio Coricelli, Aldo Rustichini, Interdependent utilities: how social rank- ing affects choice behavior, PLoS ONE 3, 10, e3477, 2008
 Bart Lipman, Eddie Dekel, Aldo Rustichini, Temptation-Driven Preferences, Review of Economic Studies, 76, 937—971, 2008
 Aldo Rustichini, Dual or Unitary System? Two Alternative Models of Decision-Making, Cognitive, Affective and behavioral Neurosciences, 8, 4, 355—362, 2008
 Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci, Aldo Rustichini, Mario Taboga, Portfolio Selection with Monotone Mean Variance Preferences, Mathematical Finance, 19, 3, 487—521, 2008
 Aldo Rustichini, Neuroeconomics: Formal Models of Decision-Making and Cognitive Neu- roscience, Chapter 4 in Neuroeconomics: Decision Making and the Brain, Elzevier, 2008
 Aldo Rustichini, Decision-making and neuroeconomics: Neuroeconomics general: economics, The New Encyclopedia of Neuroscience, edited by Larry Squire et al, 2008.
 Aldo Rustichini, Dominance and Competition, Journal of the European Economic Association, 6, 2-3, 647—656, 2008
 Gary Charness, Luca Rigotti and Aldo Rustichini), Individual Behavior and Group Mem- bership, American Economic Review, 97, 4, 1340—1352, 2007
 Stephen Burks, Jeff Carpenter, Lorenz G ̈otte, L., Monaco, K., Porter, K. Aldo Rustichini, Using Behavioral Economic Field Experiments at a Firm: the Context and Design of the Truckers and Turnover Project, in: The Analysis of Firms and Employees: Quantitative and Qualitative Approaches, Bender, Lane, Shaw, Andersson, and Von Wachter (editors), NBER, University of Chicago Press, 2007
 Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci and Aldo Rustichini, Ambiguity Aversion, Robust- ness, and the Variational Representation of Preferences, Econometrica, 74, 6, 1-62, 2006
 John Dickhaut and Aldo Rustichini, Neuroeconomics, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 2007
 Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci and Aldo Rustichini, Dynamic Variational Prefer- ences, Journal of Economic Theory, 128, 4-44, 2006.
 Kirchsteiger G, Rigotti, L., Aldo Rustichini, Your Morals Might be Your Moods, Journal of Economic Behavior and Organization, 59, 155—172, 2006
 Aldo Rustichini, Emotions and Reasons in Making Decisions, Science, December 9, 2005
 Aldo Rustichini, Dickhaut, J., Ghirardato, P., K., Pardo, J. and Smith, K., A Brain Imaging Study of the Choice Procedure, Games and Economic Behavior, 52, 2, 257—282, 2005
 Aldo Rustichini,Neuroeconomics: Past and Future, Games and Economic Behavior, 52, 2, 201—212, 2005
 Paul Glimcher, Aldo Rustichini, The Consilience of Brain and Decision, Science, October 15, 2004
 Erik Hoelzl, Aldo Rustichini, Overconfident: Do you put your money on it? Economic Journal, 115, April, 305—318, 2005
 Uri Gneezy and Martin Dufwenberger and Aldo Rustichini, Price Competition: The role of gender and education, in Advances in Understanding Strategic Behaviour: Game Theory, editor Steffen Huck David Easley, Aldo Rustichini, Optimal Guessing, Journal of Economic Theory, 124, 1, 1-21, 2005
 Uri Gneezy, Aldo Rustichini, Gender and Competition at a Young Age, American Economic Review Papers and Proceedings, 94, 2, 377—381, 2004
 Dickhaut, J., Nagode, Aldo Rustichini, J., McKabe, K., Pardo, J. and Smith, K., The im- pact of the certainty context on the process of choice, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100, 6, 3536-3541, 2003
 Uri Gneezy, Muriel Niederle, Aldo Rustichini, Performance in Competitive Environments: Gender Differences, Quarterly Journal of Economics, August, 1049—1074, 2003
 John Dickhaut, Aldo Rustichini, The Investment Game, Handbook of Cognitive Psychology, Mc Millan editor, for Nature, volume 2, article 693, 231—238, 2003
 Uri Gneezy, Aldo Rustichini, Incentives, Punishment and Behavior, Behavioral Economics, edited by Colin Camerer, George Loewenstein, and Matthew Rabin, 2003
 J. Dr`eze, Aldo Rustichini, State Dependent Utility, Handbook of Utility Theory, volume 2, edited by S.Barbera, P. Hammond, C. Seidl, Kluwer Academic Publishers, 2003
 Aldo Rustichini, Preference for Flexibility in Multi period problems, Economic Theory, 20, 4, 677—702, 2002
 Eddie Dekel and Bart Lipman, Aldo Rustichini, Representing Preferences with a Unique Subjective State Space, Econometrica, 69, 4, 891—934, 2001
 Uri Gneezy, Aldo Rustichini, Pay Enough or Don’t Pay at All, Quarterly Journal of Eco- nomics, 791—810, 2000
 Uri Gneezy, Aldo Rustichini, A Fine is a Price, Journal of Legal Studies, 29, 1-17, 2000
 Aldo Rustichini, A. Villamil: «Intertemporal pricing in laboratory posted offer markets with differential information» Economic Theory, 16, 3, 613—637, 2000
 David Easley and Aldo Rustichini, Choice without Belief, Econometrica, 67, 1157—1184,1999
 Aldo Rustichini, Optimal Properties of Stimulus Response Models, Games and Economic Behavior, 29, 244—273, 1999
 Aldo Rustichini, Minimizing Regret: the General Case, Games and Economic Behavior, 29, 224—243, 1999
 Salvatore Modica, Aldo Rustichini, Unwareness and Partitional Information Structures, Games and Economic Behavior, 1999, 27, 2, 265—298, 1999
 J. Dr`eze, Aldo Rustichini, Moral Hazard and Conditional Preferences, Journal of Mathematical Economics, 1999, 31, 159—181, 1999
 Eddie Dekel, Bart Lipman, Aldo Rustichini, Recent developments in modeling unforeseen contingencies, European Economic Review, 42, 523—542, 1998
 Eddie Dekel and Bart Lipman, Aldo Rustichini, Standard State-Space Models Preclude Unawareness, Econometrica, 66, 1, 159—173, 1998
 Aldo Rustichini, A. Villamil, Intertemporal Pricing in Markets with Differential Information, Economic Theory, 8, 2, 211—227, 1996
 Salvatore Modica, Aldo Rustichini, Awareness and Partitional Information Structures Theory and Decision, 1994, 37, 107—125, 1994
 Aldo Rustichini, Decision Theory with Higher Order Beliefs, Theoretical Aspects of Reasoning about Knowledge (TARK IV), 118—131, 1992

Общее равновесие, Теория игр, рост и экономическая динамика опубликованные статьи 
 Chris Phelan, Aldo Rustichini, Pareto Efficiency and Identity, Theoretical Economics, 2018, 13, 979—1007.
 Ale ̆s Cerny ́, Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci, Aldo Rustichini, On the computation of optimal monotone meanvariance portfolios via truncated quadratic utility, Journal of Mathematical Economics, 2012, 48, 6, 339—360.
 Aldo Rustichini, Paolo Siconolfi, Economies with Observable Types, Review of Economic Dynamics, 2012, 15, 1, 57-71.
 Aldo Rustichini, Paolo Siconolfi, Growth in Economies with non Convexities: sunspot and lottery equilibria, Economic Theory, 2005, 24, 3, 701—726.
 Aldo Rustichini, Equilibria in Large Games with Continuous Procedures, Journal of Eco- nomic Theory. 111. (2003), 151—171
 Berg, J., Marsili, M. Aldo Rustichini, Zecchina, R., Are financial Markets Efficient? Phase Transition in the Aggregation of Information, Complexity, 8, 2, 20-23
 Andrea Prat, Aldo Rustichini, Games Played through Agents, Econometrica, 71, 4, (2003)
 Jess Benhabib, Aldo Rustichini, Andr ́es Velasco, Public Spending and Optimal Taxes Without Commitment, Review of Economic Design, 2001, 6, 3-4, 371—396
 Andrea Ichino and Daniele Checchi and Aldo Rustichini, More Equal but Less Mobile?, Journal of Public Economics, 1999, 74, 3, 351—393
 M. Boldrin and Aldo Rustichini, Political Equilibria with Social Security, Review of Economic Dynamics, 2000, 3, 1, 41-78.
 Aldo Rustichini, Dynamic Programming Solution of Incentive Constrained Problems, Journal of Economic Theory, 1998, 78, 2, 329—354.
 Aldo Rustichini, Lagrange multipliers in incentive-constrained problems Journal of Mathematical Economics, 1998, 29, 4, 365—380. S. Modica, Aldo Rustichini and J-M Tallon, Bankruptcy and Unawareness in a General Equilibrium Model, Economic Theory, 1998, 12, 2, 259—292.
 Pietro Reichlin and Aldo Rustichini, Diverging Patterns with Endogenous Labor Migration, Journal of Economic Dynamics and Control, 22, 1998, 703—728.
 Jess Benhabib and Aldo Rustichini, Optimal taxes without commitment, Journal of Eco-
 nomic Theory, 1997, 77, 2, 231—259.
 J. Benhabib and Aldo Rustichini, Social Conflict and Growth,Journal of Economic Growth, 1996, 1, 125—142.
 P.K. Dutta and S. Lach and Aldo Rustichini, Better Late than Early: Vertical Differentia- tion in the Adoption of a New Technology, Journal of Economics and Management Strategy, 1995, 4, 563—589.
 Aldo Rustichini and Asher Wolinsky, Learning about Variable Demand in the Long Run, Journal of Economic Dynamics and Control, 1995, 19, 1283—1292.
 P.K. Dutta and Aldo Rustichini, (s,S) Equilibria for Stochastic Games with an Application to Product Innovation, in Journal of Economic Theory,, 1996, 67, 1-39.
 Roy Radner and Aldo Rustichini, The Design of Sharing Rules for a Partnership Model in Continuous Time, Games and Economic Behavior. 1996, 12, 2, 245—265.
 Aldo Rustichini, M. Satterthwaite and S. Williams, Convergence to Price Taking Behavior in a Simple Market; Econometrica, 1994, 5, 1041—1063.
 Michele Boldrin and Aldo Rustichini, Indeterminacy of equilibria in optimal growth models; Econometrica, 1994, 4.
 E. Ben Porath and E. Dekel and Aldo Rustichini, On the Relationship Between Mutation Rates and Growth Rates in a Changing Environment; Games and Economic Behavior, 1993, 5, 4, 576—603.
 Jess Benhabib and Aldo Rustichini, Introduction to the Symposium on Growth, Fluctua- tions and Sunspots: Confronting the Data, Journal of Economic Theory, 1994, 63, 1-18.
 Jess Benhabib and Aldo Rustichini, A new Class of Solutions to Dynamic Programming Problems, Journal of Economic Dynamic and Control, 1994, 18, 807—813.
 A. M. Khan and Aldo Rustichini, Cournot-Nash Equilibrium Distributions for Games with Uncertainty and Imperfect Information; Journal of Mathematical Economics, 1993, 22, 35- 59.
 E.K.Balder and Aldo Rustichini, An Equilibrium Result for Games with Private Informa- tion and Uncountably Many Players; in Journal of Economic Theory, 1993.
 P.K.Dutta and Aldo Rustichini, A Theory of Stopping Time Games with Applications to Product Innovations and Asset Sales, in Economi Theory, 1993, 3.
 Aldo Rustichini, Second Best Solutions for Games of Joint Exploitation of a Renewable Asset, in Economic Theory, 1992, 2, 191—201.
 Aldo Rustichini, Mixing on Function Spaces, in Economic Theory, 1992, 2.
 A. Khan and Aldo Rustichini, On Some Unpleasant Objects in Non-Separable Hilbert Spaces, in Positive operators, Riesz Spaces and Economics, edited by Aliprantis, Border and Luxembourg, Springer Verlag, 1991, 179—188.
 Aldo Rustichini and J. Schmitz, Research and Imitation in Long Run Growth, Journal of Monetary Economics, 27, 2 (april 1991), 271—292.
 J. Benhabib and Aldo Rustichini, Vintage Capital, Investment and Growth, Journal of Economic Theory, 1991, 323—339.
 J. Benhabib and Aldo Rustichini, A Vintage Capital Model of Investment and Growth: Theory and Evidence, in Becker, R. et al. (eds), Growth Equilibrium and Trade, II: the Legacy of Lionel McKenzie, Academic Press 1992.
 Aldo Rustichini and N. Yannelis, Commodity Pair Desirability and the Core-Walras Con- jecture, in Becker, R. et al. (eds), Growth Equilibrium and Trade, II: the Legacy of Lionel McKenzie, Academic Press 1992.
 Aldo Rustichini and N. Yannelis, On the Existence of Correlated Equilibria, in Equilibrium Theory with Infinitely many Commodities, Springer-Verlag, 1992, 249—265.
 Aldo Rustichini and N. Yannelis, Equilibrium Points of Non-cooperative Random and Bayesian Games, in Aliprantis-Border-Luxembourg (eds.), Positive Operators, Riesz Spaces and Economics, Springer-Verlag, 1991, 23-48.
 J. Benhabib and Aldo Rustichini, Equilibrium Cycling with Small Discounting,Journal of Economic Theory, 52, 423—432.
 Aldo Rustichini and N. Yannelis, Edgeworth’s Conjecture in Economies with a Continuum of Agents and Commodities, in Journal of Mathematical Economics, 1991.
 Aldo Rustichini and A.M. Khan,Cournot — Nash Equilibrium Distributions for Games with Differential Information, in Proceedings of the Lumini Conference on Fixed Point Theory, M. A. Thera and J.B. Baillon editors, Pitman, 1991, pages 245—261.
 Chen Gui-Quiang and Aldo Rustichini, The Riemann Solution to a System of Conservation Laws with Application to a Non-Zero Sum Game, Contemporary Mathematics, American Mathematical Society, 1989, vol. 100, 287—297.
 Aldo Rustichini and N. Yannelis, What is Perfect Competition?, in Equilibrium Theory with Infinitely Many Commodities, Springer-Verlag, 1992, 249—265.
 Chiarenza, F., Aldo Rustichini and Serapioni, R., De Giorgi-Moser Theorem for a Class of Degenerate Non-uniformly Elliptic Equations, in Communications in Partial Differential Equations, vol. 14 (5), 635—662, 1989.
 Aldo Rustichini, A Counterexample and an Exact Version of Fatou’s Lemma in Infinite Dimensional Spaces, Archiv der Mathematik, vol. 52, 357—362, 1989.
 AldoRustichini,HopfBifurcationforFunctionalDifferentialEquationsofMixedType,Journal of Dynamics and Differential Equations, 1, 2, April 1989, 145—177.
 Aldo Rustichini, Functional Equations of Mixed Type: The Linear Autonomous Case,Journal of Dynamics and Differential Equations, 1, 2, April 1989, 121—143.

Примечания 

Экономисты США
Действительные члены Эконометрического общества
Профессора Кембриджского университета
Профессор политической экономии (Кембриджский университет)